Ostend steht für:

 den Stadtteil Frankfurt-Ostend
 die ehemalige Villenkolonie Ostend in Berlin-Oberschöneweide
englische Transliteration der belgischen Stadt Ostende
 (9471) Ostend, nach Ostende benannter Asteroid des Hauptgürtels
 fiktive Stadt aus dem Film Die Koffer des Herrn O.F. (1931)

Siehe auch:
 Ostend-Theater